В фондах Государственного архива Российской Федерации по истории России XIX — начала XX в. хранится «Погостный список» декабристов с указанием дат и мест их смерти и захоронения, составленный М. И. Муравьевым-Апостолом в 1886 г. Долгое время этот документ оставался единственным источником сведений об обстоятельствах кончины многих декабристов.

Списки участников движения декабристов 
Общее число задержанных по делу о восстании 14 декабря 1825 года превысило 3000 человек. Большая часть арестов пришлась на вторую половину декабря 1825 года — январь 1826 года. Только офицеров было арестовано около 500 человек.

Учреждённая Николаем I Следственная Комиссия начала разбор дел задержанных и должна была «злодеев закоренелых отделить от легкомысленных преступников, действовавших по увлечению». Правитель дел этой комиссии А. Д. Боровиков готовил материалы о степени вины каждого из арестованных. На основе этих материалов им был составлен «[[Алфавит Боровкова|Алфавит]] членам бывших злоумышленных тайных обществах и лицам, прикосновенным к делу, произведенному высочайше учрежденною 17-го декабря 1825-го года Следственною Комиссиею составлен 1827-го года». Список содержал 579 имен.

Из них Верховному уголовному суду были преданы 121 человек, включенных в итоговую «Роспись Государственным преступникам, приговором Верховного Уголовного Суда осуждаемых к разным казням и наказаниям».

В донесение Следственной Комиссии, кроме общего списка подсудимых, были включены на усмотрение «особенному уважению Верховного уголовного суда»:

— список подсудимых, признавших собственную вину и поставленных вне установленных общих разрядов:

Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михайло Бестужев-Рюмин, Петр Каховский;

— список подсудимых, вина которых усиливалась особыми обстоятельствами:

Щепин-Ростовский, Сутгоф, Панов;

— список подсудимых, вина которых ослаблялась обстоятельствами:

— список подсудимых, не признавших собственную вину:

Николай Тургенев, Горский, Шаховской, Цебриков.

Около 100 активных участников движения декабристов были направлены на каторжные работы и поселение в Сибирь.

Достоверные сведения о дальнейшей судьбе осужденных на годы были скрыты в делах секретного архива III отделения («Алфавит» с дополнительными материалами и уточненными биографическими данными был опубликован только в 1925 году).

Историку и публицисту П. В. Долгорукову, собиравшему материалы к задуманной книге «История заговора 14 декабря 1825 года», удалось составить реестр из 114 имен декабристов с данными об их каторжно-ссыльной судьбе вплоть 1846 года.

М. Бестужев оставил список 82 членов Обществ декабристов, доставленных несколькими партиями в 1827 году в Читинский каземат и содержавшихся там до перевода в 1830 году на каторжные работы в Петровский завод:

М. И. Муравьёв-Апостол, вернувшийся из Сибири после амнистии 1856 года и состоявший в переписке со многими ссыльными и их родственниками, и которого Г. С. Батенков называл «евангелистом», составил своего рода синодик — список погибших и умерших декабристов, внеся в него собранные на тот период сведения: после его смерти в 1886 году в живых остался только один декабрист — Д. И. Завалишин (умер в 1892 году). В «Погостном списке» приведено 108 фамилий (Е. П. Оболенский упомянут дважды).

В 1878 году А. Е. Розен в некрологе умершему 27 января И. А. Анненкову привёл список восьми остававшихся в живых декабристов:М. И. Муравьёв-Апостол (85 лет),Н. А. Загорецкий (81), М. А. Назимов (78), А. Е. Розен (78), П. Н. Свистунов (76), А. П. Беляев (76), Д. И. Завалишин (76), А. Ф. Фролов (76).

Погостный список 
«Погостный список», составленный М. И. Муравьевым-Апостолом

Сведения, приведенные, как в «Погостном списке», так и в «Алфавите» послужили источником многочисленных исторических исследований и были впоследствии уточнены в части некоторых дат, написаний имен и географических названий.

Иконографические списки и коллекции 
Историческим памятником иконографии участников восстания 14 декабря 1825 года является сохранившийся в архиве III Отделения документ — сводный перечень, описывающий внешность 56 декабристов, так как, по правилам тех лет, перед отправкой в Сибирь на каждого был составлен словесный портрет: «Список именной преступникам, Верховным уголовным судом осуждённым, ныне содержащимся в Санкт-Петербургской крепости, с означением лет, роста и примет».

Несмотря на то, что Николай I повелел  декабрист-художник Николай Бестужев задумал и создал серию акварельных портретов главных участников восстания, из которых 76 (в том числе Волконского, Трубецкого, Пущина, Якубовича, Лунина, Завалишина и др.) в 1944 году удалось разыскать и, тем самым, сохранить для потомков И. С. Зильберштейну. Портретная галерея декабристов, созданная Бестужевым стала

Примечания 

 
Движение декабристов
Статьи о списках